Бад Банді, Бадрік Бад Франклін Банді (англ. Budrick «Bud» Franklin Bundy) — персонаж американського телесеріалу «Одружені … та з дітьми».
 Олівія Ньютон Банді, Браян Тютюнік (), відоміший як Олівія Ньютон Банді — американський музикант.
 Ел Банді, Альфонс «Ел» Банді, Алан Банді (англ. Alan Bundy, Alphonse «Al» Bundy) — головний персонаж американського серіалу «Одружені … та з дітьми».
 Келлі Банді () — головний персонаж американського телесеріалу «Одружені … та з дітьми».
 Пеггі Банді, Маргарет «Пеггі» Банді (англ. Margaret «Peggy» Bundy) — головний перонаж американського серіалу «Одружені … та з дітьми».
 Тед Банді (; при народженні — Теодо́р Ро́берт Ко́велл, ); 24 листопада 1946 — 24 січня 1989) — американський серійний вбивця.
 Кінг Конг Банді — (, нар. 7 листопада 1957) — американський професійний реслер, актор, комік